Ai steht für:

 Ai (Familienname), chinesisch – siehe dort zu Namensträgern
 Ai (Sängerin) (* 1981), japanische Sängerin
 Ai Ogura (* 2001), japanischer Motorradrennfahrer
 Ai, Weißkehl-Faultier (Bradypus tridactylus)

Geografie:
 Ai (historischer Stadtstaat), bei Bethel in Palästina
 Ai (Banda-Inseln), indonesische Insel der Banda-Inseln
 Ai (Raja Ampat), indonesische Insel im Raja-Ampat-Archipel
 Ai (Alabama), Cleburne County, USA
 Ai (Georgia), Gilmer County, USA
 Ai (North Carolina), Person County, USA
 Ai (Ohio), Fulton County, USA
 Tour d’Aï, Berg und See Lac d'Aï in den Schweizer Alpen

Gewässer:
 Ai (Taiwan), Fluss in Taiwan
 Ai (Ufa), Zufluss der Ufa in Russland
 Ai Brook, Fließgewässer im Cumberland County, Maine, USA
 Ai Creek, Fließgewässer im Lucas County, Ohio, USA

ai steht für:
 .ai, Dateiendung von Adobe Illustrator
 .ai, Top-Level-Domain von Anguilla

AI steht für:
 AI (Computer), Name eines Computers vom Typ PDP-10
 Accuracy International, britischer Waffenhersteller
 Ad Impression, Aufrufe von Werbemitteln im Marketingjargon
 Adobe Illustrator, vektorbasiertes Grafik- und Zeichenprogramm
 Air India, indische Fluggesellschaft, laut IATA-Code
 Air Interdiction, englisch für Abriegelung aus der Luft, einer Operationsart im Luftkrieg
 All inclusive, Leistungsbeschreibung in der Touristik
 Alternative Investments, Geldanlage in Derivaten
 American Idiot, Musikalbum der Band Green Day
 American Idol, US-amerikanische Fernsehsendung
 Amnesty International, Menschenrechtsorganisation
 Amtsinspektor, Beamte des mittleren Dienstes in Deutschland
 angewandte Informatik, Anwendung in informatikfremden Gebieten
 Anguilla, Karibikinsel, laut ISO 3166-1
 Aortenklappeninsuffizienz
 Kanton Appenzell Innerrhoden, Schweiz
 Appreciative Inquiry, Methode in der Unternehmensberatung
 artifizielle Intelligenz, Künstliche Intelligenz
 Artikulationsindex, akustische Kenngröße, gemäß Norm ANSI S3.5-1969 R 1986

 Radio Algerien International, Auslandssender

A.I. steht für:
 A.I. – Künstliche Intelligenz, US-amerikanischer Spielfilm (2001)

Siehe auch:
 ad interim (a. i.)
 Ay (Begriffsklärung)
 Ei (Begriffsklärung)
 EY

Abkürzung